Plusieurs théorèmes portent les noms de Noam Chomsky et Marcel-Paul Schützenberger :
 le théorème de Chomsky-Schützenberger selon lequel la série qui énumère le nombre de mots d'un langage algébrique inambigu est une série algébrique ;
 le théorème de Chomsky-Schützenberger selon lequel tout langage algébrique est image d'un langage de Dyck.

Voir aussi 
Hiérarchie de Chomsky-Schützenberger

Chomsky Schützenberger